You and Me (Declan Galbraith-album)
 You and Me (Joan Franka-dal)
 You and Me (La Toya Jackson-dal)
 You and Me (Lifehouse-dal)
 You and Me (Takasa-dal)